Kao Tao kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 High Island (artificiell ö), Sai Kung,

Kina 

 Tian'ao Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar